TT2 steht für:

 1964 TT2, ein Asteroid des Hauptgürtels
 1988 TT2, ein Asteroid des Hauptgürtels
 TT2, Nummer des thebanischen Grabs des Chabechnet in der Nekropole von Deir el-Medina

TT2